Сингапурский слинг может означать:
 Сингапурский слинг —  алкогольный коктейль.
 Сингапурский Слинг (фильм) — греческий фильм 1990 года